Termenul operator se poate referi la:

Ocupații
 Chirurg, persoană calificată (medic chirurg) care face anumite intervenții chirurgicale („operații”).
 Operator, muncitor calificat care supraveghează funcționarea unei mașini de lucru, a unui aparat sau care efectuează diverse operații cu acesta.
 Operator CNC, muncitor calificat care supraveghează funcționarea unei mașini-unelte cu comandă numerică.
 Operator de calculator, persoană calificată care conduce și supraveghează un mainframe.
 Operator imagine, persoană calificată care în cinematografie mânuiește un aparat de filmat sau în cabina de proiecție mânuiește aparatul de proiecție asigurând proiecția filmului pe ecran.

Matematică, fizică și informatică
 Operator, aplicație în matematică între două spații vectoriale, compatibilă cu structura vectorială a spațiilor respective.
 Operator, în informatică este un simbol (inclusiv din mai multe caractere) al unei operații sau funcții.
 Operator diferențial, operator matematic care realizează derivarea unei funcții.
 , tip de operator matematic diferențial.
 Operatorul Laplace, tip de operator matematic diferențial.
 , tip de operator matematic diferențial (divergența gradientului).
 Operatorul Liouville, tip de operator matematic diferențial.
 Operatorul Nabla, tip de operator matematic diferențial.
 , operator matematic sub formă de matrice Hermite.
 Operator integral, operator matematic care realizează integrarea unei funcții.
 , tip de operator matematic integral.
 Operator integro-diferențial, operator matematic care realizează operații de calcul diferențial și integral.
 Operator liniar, operator matematic care realizează o transformare liniară.
 Hamiltonian, operator liniar în fizică pentru energia totală.
 Operatorul Kronecker, operator matematic asupra matricilor.
 Operator statistic, instrument matematic în statistică și mecanica cuantică.

Altele
 Operator de telecomunicații, furnizor de servicii Internet.